Pirota (Travnik, BiH), bivše samostalno naselje u općini Travnik
 Stadion Pirota, stadion NK Travnik